Этот список является списком видов млекопитающих, записанных на территории  Намибии. В список включены регионально исчезнувшие виды, а также виды, присутствие которых в стране неопределенное.

Из 203 указанных в таблице видов 0 исчезнувших в дикой природе, 1 находятся под критической угрозой исчезновения, 4 находятся под угрозой исчезновения, 7 являются уязвимыми, 7 находятся в состоянии близкому к угрожающему.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Намибия
Списки:Намибия
Фауна Намибии